Albany County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Albany County (New York) – okres státu New York
 Albany County (Wyoming) – okres státu Wyoming